Pfannenschmidt ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Andreas Pfannenschmidt (1724–1790), deutscher Unternehmer
 Christian Pfannenschmidt (* 1953), deutscher Drehbuchautor und Schriftsteller
 Helmut Pfannenschmidt (1921–1999), deutscher Heimatforscher
 Julie Pfannenschmidt (auch Julie Burow; 1806–1868), deutsche Schriftstellerin
 Niels Pfannenschmidt (* 1974), deutscher Handballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Pfannenschmid
 Pfannschmidt